

Educazione 
 New Horizon – libro di testo

Musica 
 New Horizon – album di Isaac Hayes del 1977
 New Horizon – album dei Country Gentleman del 1992
 New Horizon – album dei MYMP del 2006
 New Horizon – album degli Answer del 2013
 New Horizon – album di Tak Matsumoto del 2014
 New Horizon – album dei MYMP del 2006

Pagine correlate 
 New Horizons (disambigua)